

Biologie 

 Lysidice, genre de vers marins annélides  polychètes de la famille des Eunicidae.
 Lysidice, genre de plantes dicotylédones de la famille des Fabaceae.

Mythologie grecque 

 Lysidice (Λυσιδίκη), nom de plusieurs personnages secondaires de la mythologie grecque.